Frankenhain – frazione del comune tedesco di Geratal
 Frankenhain – frazione della città tedesca di Schlieben